L'excitation (physique) ;
 l’excitation d'une  machine électrique est nécessaire pour générer un champ magnétique dans un noyaux de fer doux ;
 l'excitation magnétique ;
 l'excitation neuronale ;
 l'excitation sexuelle.